

Architettura
 Palazzo Pascale-Scarli – palazzo storico di Modugno (BA)

Onomastica
Pascale – variante antica del nome proprio di persona italiano maschile Pasquale
Pascale – forma francese femminile del nome proprio di persona italiano maschile Pasquale

Persone
 Antonio Pascale (Napoli, 1966) – giornalista e scrittore italiano
 Carlo Pascale (Cuneo, 1547 – Abbeville, 1625) – diplomatico piemontese naturalizzato francese, avvocato generale nel parlamento di Rouen
 Carlo Pascale D'Illonza (Cuneo, 1761 – Torino, 1824) – pittore italiano
 Emilio Pascale (Bari, 1830 – Roma, 1904) – politico italiano, senatore del Regno d'Italia nella XVII legislatura
 Ernesto De Pascale (Firenze, n. 1958) – critico musicale
 Filiberto Pascale (1722-1788) – vescovo cattolico italiano.
 Gian Luigi Pascale (Cuneo, 1525 – Roma, 1560) – editore calvinista
 Giancarlo Pascale Guidotti Magnani (Zola Predosa, 1912 – Bologna, 2001) – funzionario e politico italiano
 Giovanni Pascale (Faicchio, 1859 – Napoli, 1936) – medico e politico italiano 
 Giulio Cesare Pascale (Messina, 1527 – Ginevra, 1601) – poeta e letterato italiano
Lorenzo Pascale (Trinità (Cuneo), XVI – XVII secolo) – pittore e scultore ligneo, figlio di Oddone
 Luchino Pascale – professore di medicina e archiatra di Amedeo di Savoia-Acaia e di Ludovico di Savoia-Acaia
 Oddone Pascale (Trinità (Cuneo), vivente XVI secolo) – pittore italiano, attivo nel XVI secolo in Piemonte e Liguria, padre di Lorenzo Pascale
Pietro Pascale – inquisitore francescano francese del XIII secolo

Storia di famiglia
 Pascale (o Pascale d'Ilonza), antica famiglia piemontese di Cuneo.

Altro
 Fondazione Giovanni Pascale, istituto scientifico con sede a Napoli.

Pagine correlate
Pascal
Pascali
Pascalis
Pasquale (disambigua)
Pasquali
Pasqualini (disambigua)